Сельское поселение Деревня Михеево — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Деревня Михеево — в Малоярославецком районе Калужской области.
 Сельское поселение Деревня Михеево — в Медынском районе Калужской области.